BEP (o Bep) puede referirse a:
 BEP (barril equivalente de petróleo), unidad de energía equivalente a la energía liberada durante la quema de un barril de petróleo crudo.
 BEP (Black Eyed Peas), banda estadounidense de hip hop.
 BEP (del inglés Bureau of Engraving and Printing), Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos.

Además, puede hacer referencia a:
 Bep Voskuijl, una de las ciudadanas holandesas que ayudaron a ocultar a Ana Frank y a su familia durante la ocupación nazi de los Países Bajos.  

Siglas